Davutoğlu [] ist ein türkischer patronymischer Familienname, der vom Namen Davut (David) hergeleitet wird (Sohn des Davut).

Namensträger 
 Ahmet Davutoğlu (* 1959), türkischer Politiker und Politikwissenschaftler
 Ali Davutoğlu (* 1961), türkischer Diplomat

Siehe auch 
 Kabinett Davutoğlu

Familienname
Türkischer Personenname